Барассо () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 1693 человека, плотность населения составляет 423 чел./км². Занимает площадь 4 км². Почтовый индекс — 21020. Телефонный код — 0332.

Покровителем коммуны почитается святой Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Ссылки 
 http://www.comune.barasso.va.it/